Henri Kontinen e John Peers erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati al primo turno da Kyle Edmund e Neal Skupski.

In finale Marcus Daniell e Wesley Koolhof hanno battuto Rajeev Ram e Joe Salisbury con il punteggio di 6-4, 7-66.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (quarti di finale)

 Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)
 Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finale)

Wildcard 

  Alex De Minaur /  Lleyton Hewitt (primo turno)

 James Duckworth /  Jordan Thompson (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2019